Pagar Batu (Habinsaran), een plaats in Indonesië
Pagar Batu (Sipoholon), een plaats in Indonesië
Pagar Batu (Pulau Pinang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing